Старое Село:

Белоруссия

Брестская область 
 Старое Село — деревня в Брестском районе
 Старое Село — деревня в Жабинковском районе

Витебская область 
 Старое Село — деревня в Витебском районе
 Старое Село — деревня в Докшицком районе

Ушачский район 
 Старое Село — деревня в Жарском сельсовете
 Старое Село — деревня в Ушачском сельсовете

Гомельская область 
 Старое Село — деревня в Ветковском районе
 Старое Село — деревня в Рогачёвском районе

Гродненская область 
 Старое Село — деревня в Зельвенском районе

Минская область 
 Старое Село — деревня в Минском районе

Могилёвская область 
 Старое Село — деревня в Белыничском районе
 Старое Село — деревня в Быховском районе
 Старое Село — деревня в Глусском районе
 Старое Село — деревня в Кличевском районе
 Старое Село — деревня в Мстиславском районе
 Старое Село — деревня в Осиповичском районе

Россия

Вологодская область 
 Старое Село — деревня в Антушевском сельском поселении Белозерского района.
 Старое Село — деревня в Шольском сельском поселении Белозерского района.
 Старое Село — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Старое Село — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Старое Село — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Старое Село — посёлок в Кинешемском районе.
 Старое Село — деревня в Родниковском районе.

Марий Эл 
 Старое Село — деревня в Оршанском районе.

Московская область 
 Старое Село — деревня, сельское поселение Борисовское, Можайский район
 Старое Село — деревня, сельское поселение Бородинское, Можайский район
 Старое Село — деревня, Пушкинский район.

Псковская область 
 Старое Село — деревня в Дновском районе Псковской области.

Смоленская область 
 Старое Село — деревня в Велижском районе.
 Старое Село — деревня в Сафоновском районе.

Тверская область 
 Старое Село — деревня в Осташковском районе.

Ярославская область 
 Старое Село — деревня в Пречистенском сельском поселении Первомайского района Ярославской области.
 Старое Село — деревня в Кукобойском сельском поселении Первомайского района Ярославской области.

Украина 
 Старое Село — село, Дрогобычский район, Львовская область.
 Старое Село — село, Стрыйский район, Львовская область.
 Старое Село — село, Рава-Русская городская община, Львовский район, Львовская область.
 Старое Село — село, Давыдовская сельская община, Львовский район, Львовская область.
 Старое Село — село, Рокитновский район, Ровненская область.
 Старое Село — село, Сумский район, Сумская область

См. также 
 Староселье
 Старо-Село